Александр Тройницкий:
 Тройницкий, Александр Григорьевич (1807—1871) — русский статистик, член Государственного совета Российской империи.
 Тройницкий, Александр Николаевич (1869—?) — Семипалатинский и  Тульский губернатор.